FR-V steht für:
 Honda FR-V, ein sechssitziger japanischer Kompaktvan
 Rhône-Alpes, ehemaliger ISO-3166-2-Code einer französischen Region
 Fujitsu FR-V, ein VLIW-basierender RISC Mikroprozessor

FRV